Barcelona har flere betydninger:

Steder 
 Barcelona – Hovedstad i Spanien.
 Barcelona (provins) – Provins i den spanske autonome region Catalonien.

Sportsklub 

 FC Barcelona – Sportsklub i Barcelona, bedst kendt for sit fodboldhold.
 FC Barcelona (håndbold) – Håndboldhold for FC Barcelona

Andet 
 Vicky Cristina Barcelona – Amerikansk film fra 2008, intrueret af Woody Allen
 Barcelona (sang) - sang med Freddie Mercury og Montserrat Caballé fra 1987